Каддіш — єврейська поминальна молитва.
 Каддіш — п'ятнадцята серія четвертого сезону американського науково-фантастичного телевізійного серіалу «Цілком таємно».
 Каддіш для ненародженої дитини («Kaddis a meg nem született gyermekért») — роман Імре Кертеса.